Seeber ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandra Seeber (* 1969), argentinische Künstlerin
 Clemens Seeber (1851–1905), deutscher Fotograf, Fotojournalist und Kameramann
 David Seeber (1934–2023), italienisch-deutscher Publizist
 Eckhard Seeber (* 1938), langjähriger Chauffeur von Helmut Kohl
 Eva Seeber (1932–2022), deutsche Historikerin
 Francisco Seeber (1841–1913), argentinischer Militär, Politiker und Bauunternehmer
 Gerd-Michael Seeber (* 1949), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Ilmenau
 Guido Seeber (1879–1940), deutscher Kameramann
 Günter Seeber (* 1941), deutscher Geodät
 Gustav Seeber (1933–1992), deutscher Historiker
 Heinz Seeber (1930–1998), deutscher Maler
 Ludwig August Seeber (1793–1855), deutscher Mathematiker und Physiker 
 Mareile Seeber-Tegethoff (* 1970), deutsche Ethnologin, Biografin und Autorin
 Margit Humer-Seeber (1923–2008), österreichische Schauspielerin

 Nicolaus Seeber (1680–1739), deutscher Orgelbauer und Komponist
 Otto Seeber (1910–1977), deutscher Handballfunktionär
 Richard Seeber (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Robert Seeber (* 1955), österreichischer Gastronom und Politiker (ÖVP)
 Ruben Seeber (* 1999), österreichischer American-Football-Spieler
 Susan Seeber (* 1964), deutsche Wirtschaftspädagogin
 Viktoria Seeber (* 1997), deutsche Volleyballspielerin

Seeber ist der Name folgender Orte:
 Seeber (Córdoba), Ort in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Seeber, Weiler im Kalmtal in Südtirol, siehe Kalmtal

Siehe auch:
 Seber